Usedom steht für:
 Usedom, eine deutsch-polnische Insel in der Ostsee
 Usedom (Stadt), im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Usedom (Adelsgeschlecht), eine pommersche Adelsfamilie

Usedom ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Detlef von Usedom (1726–1792), preußischer Generalleutnant
 Axel Eggert von Usedom (1839–1884), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat
 Eckard von Usedom (1580–1646), deutscher Jurist, Hofgerichtspräsident, Landvoigt von Rügen
 Friedrich von Usedom (1756–1824), preußischer Generalmajor, Herr auf Melochwitz

 Horst von Usedom (1906–1970), deutscher Generalmajor
 Johannes von Usedom (1521–nach 1549), deutscher Jurist, Professor der Rechte

Siehe auch
 Der Usedom-Krimi, deutsche Kriminalfilmreihe (seit 2014)